Kasimir von Dewall ist der Name folgender Personen:

* Kasimir von Dewall (Landrat) (1773–1826), Landrat des Kreises Erkelenz 1816/26
 Kasimir von Dewall (General) (1811–1895), preußischer Generalleutnant